Шнауберт — немецкая фамилия:
 Шнауберт, Андреас Йозеф (1750—1825) — немецкий юрист.
 Шнауберт, Борис Николаевич (1852—1917) — российский инженер-архитектор, один из мастеров московского модерна.
 Шнауберт, Иван Андреевич (ок. 1781 — ?) — ординарный профессор химии в Харьковском университете.